Stories – album di Gloria Gaynor del 1980
Stories – singolo dei Boney M. del 1990
Stories – album di Mayumi Iizuka del 2008
Stories – EP di Chris Brokaw del 2011
Stories – album di Avicii del 2015
Stories – gruppo musicale di New York